Ligusticum ajanense är en flockblommig växtart som först beskrevs av Eduard August von Regel och Heinrich Sylvester Theodor Tiling, och fick sitt nu gällande namn av Koso-pol. Ligusticum ajanense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
ajanense